Cortazzo ist der Familienname folgender Personen:

 Oreste Cortazzo (1830/1836–um 1910), italienischer Maler 
 Uruguay Cortazzo (* 1952), uruguayischer Essayist und Dozent 
 Víctor Cortazzo, uruguayischer Politiker